

Informatica 
 Boot – insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio
 Boot – software

Musica 
 Boot! – album dei The Thing del 2013
 Boot Records – etichetta discografica folk e country canadese

Persone 
 Charles Boot – imprenditore britannico
 Harry Boot – fisico inglese
 Jaap Boot – atleta olandese
 Oliver Boot – attore britannico
 Pat Boot – atleta neozelandese

Pagine correlate 
 Boots